Сезон НБА 1961/1962 — стал 16-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в семи играх команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

На драфте НБА 1961 года под первым номером клубом «Чикаго Зефирс» был выбран центровой Уолт Беллами из Индианского университета в Блумингтоне. Под 7-м номером на том драфте был выбран Том Мешери, под 12-м — Джонни Иган, а под 22-м — Даг Мо. На территориальном драфте в этом сезоне никого не выбрали.

В этом первенстве в ассоциации дебютировала команда «Чикаго Пэкерс». С этого года в регулярном чемпионате каждая из команд стала проводить по 80 матчей, вместо 79-ти в прошлом.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Билл Расселл, Бостон Селтикс
 Новичок года НБА: Уолт Беллами, Чикаго Пэкерс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Боб Петтит
 Ф Элджин Бэйлор
 Ц Уилт Чемберлен
 З Джерри Уэст
 З Оскар Робертсон

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Том Хейнсон
 Ф Джек Тваймен
 Ц Билл Расселл
 З Ричи Герин
 З Боб Коузи

Ссылки 
 1961-62 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1961/1962